

Forze di polizia
 California Rangers – è stata una forza di polizia della California
 New York State Forest Rangers – forza di polizia ambientale dello stato di New York.
 Arizona Rangers – forza di polizia ambientale dello stato dell'Arizona
 Colorado Mounted Rangers – forza di polizia forestale dello stato del Colorado
 Texas Rangers - forza di polizia dello stato del Texas

Forze armate 
United States Army Rangers- reparto di forze speciali dell'Esercito statunitense nella seconda guerra mondiale
 Irish Army Ranger Wing – corpo d'élite delle Irish Army.
 Butler's Rangers – reggimento dell'esercito britannico durante la guerra d'indipendenza americana.
 Canadian Rangers – riservisti delle Canadian Armed Forces.
 Connaught Rangers – reggimento dell'esercito britannico durante la guerra di Crimea.
 Rogers' Rangers – compagnia indipendente aggregata all'esercito britannico durante la guerra franco-indiana.
 Royal Irish Rangers – reggimento di fanteria della British Army.
 Sarawak Rangers – reparto militare formato dal Regno di Sarawak nel 1862, attualmente parte dell'Esercito della Malesia

Sport 
 Rangers, squadra di calcio scozzese di Glasgow militante nella Scottish Premiership
Rangers, squadra di calcio cilena di Talca militante in Primera B
 Rangers, squadra di calcio di Hong Kong
 New York Rangers, squadra di hockey su ghiaccio statunitense militante nella NHL
 Texas Rangers, squadra di baseball statunitense di Dallas
 Rangers Vicenza, squadra di rugby di Vicenza militante in Serie A

Altro 
 Rangers – film statunitense del 2000 diretto da Jim Wynorski.

Pagine correlate
Ranger